Hohe Loog ist der Name von Bergen und Bergspornen in Rheinland-Pfalz:

 Hohe Loog (Haardt) (618,7 m), Berg der Haardt im Pfälzerwald, im Gebiet der kreisfreien Stadt Neustadt an der Weinstraße
 Hohe Loog (Eselsohler Berg) (439,0 m), Nordsporn des Eselsohler Berges, nahe Frankenstein (Pfalz), Landkreis Kaiserslautern
 Hohe Loog (Hohe Ebene) (521,1 m), Westsporn der Hohen Ebene, bei Neidenfels, Landkreis Bad Dürkheim

Siehe auch
 Loog